Allington (Dorset)
 Allington (Kent)
 Allington (Lincolnshire)
 Allington (Salisbury)